Лу́ка Перу́зович (; 26 февраля 1952, Сплит, ФНРЮ) — югославский футболист, защитник, югославский и хорватский футбольный тренер.

Карьера

Клубная

В сборной 
В сборной Югославии Лука Перузович дебютировал 3 июля 1974 года в матче чемпионата мира 1974 года со сборной Швеции, завершившимся со счётом 1:2. В составе сборной Перузович принял участие в чемпионате мира 1974 года и чемпионате Европы 1976 года. Свой последний матч за сборную Перузович сыграл в отборочном турнире чемпионата Европы 1984 года против сборной Болгарии 21 декабря 1983 года, тот матч завершился победой югославов со счётом 3:2, что позволило сборной Югославии выйти в финальный турнир. Всего же за сборную Перузович сыграл 17 официальных матчей. Также Перузович сыграл 2 матча за молодёжную сборную Югославии и 10 матчей за юношескую сборную Югославии.

Итого: 17 матчей; 7 побед, 2 ничьих, 8 поражений.

Достижения

Командные 
  «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (4): 1971, 1974, 1975, 1979
 Серебряный призёр чемпионата Югославии: 1976
 Бронзовый призёр чемпионата Югославии: 1978
 Обладатель Кубка Югославии (6): 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1987

  «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии (3): 1981, 1985, 1986
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии (3): 1982, 1983, 1984
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 1985
 Финалист Суперкубка Бельгии: 1981
 Обладатель Кубка УЕФА: 1982/83
 Финалист Кубка УЕФА: 1983/84

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Югославии на сайте reprezentacija.rs 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Андерлехт»
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры ФК «Генк»
Тренеры ФК «Олимпик Марсель»
Тренеры ФК «Генчлербирлиги»
Тренеры ФК «Стандард» Льеж
Тренеры ФК «Шарлеруа»
Тренеры ФК «Ас-Садд»
Тренеры сборной Бахрейна по футболу
Тренеры ФК «Сфаксьен»